Ellena peut désigner :
 Jean-Claude Ellena (1947-), parfumeur français ;
 Véronique Ellena (1966-), photographe et plasticienne française ;
 Yves Ellena (1944-), romancier, réalisateur et scénariste français.